Arthur Walderne St. Clair Tisdall (1890-1915), récipiendaire britannique de la Croix de Victoria ;  
 Bob Tisdall (1907-2004), athlète olympique irlandais ;  
 Charles Edward Tisdall (1866-1936), Canadien, maire de Vancouver ;  
 E.E.P. Tisdall (né en 1907), biographe britannique ;  
 Frederick Tisdall (1893-1949), pédiatre canadien ;  
 Jonathan Tisdall (né en 1958), grand maître d'échecs ;  
  Margaret Tisdall (1905-1979), chanteuse et pianiste irlandaise connue sous le nom de scène Peggy Dell ;  
 Philip Tisdall (1703-1777), avocat et homme politique irlandais ;  
 Sarah Tisdall (née en 1960), commis du ministère britannique des Affaires étrangères, emprisonné pour fuite de documents ;  
 William Tisdale (né vers 1570), également orthographié Tisdall, musicien et compositeur anglais ;  
 William St. Clair Tisdall (1859-1928), historien et philologue britannique.

Homonymie